Ниже в хронологическом порядке перечислены картины французского художника Жана Огюста Доминика Энгра.

Список

Примечания

Источники 
 Wildenstein, Georges, ‘’Ingres’’. London: Phaidon Press, 1954.

Энгр